Кобозево — название нескольких населённых пунктов в России:

 Кобозево — упразднённая деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Кобозево — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.